Jantke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jantke (1909–1989), deutscher Soziologe und Sozialhistoriker
 Gunnar Jantke, Geburtsname von Gunnar Seelentag
 Johann Jakob Jantke (1687–1768), deutscher Mediziner
 Kathrin Clara Jantke (* 1977), deutsche Schlagersängerin, Moderatorin und Entertainerin
 Klaus Peter Jantke (* 1951), deutscher Mathematiker, Hochschullehrer und Spielforscher